Владимир Александрович Колесников:
 Колесников, Владимир Александрович (род. 1946) — советский легкоатлет.
 Колесников, Владимир Александрович (1952—2021) — российский учёный-электрохимик; ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева.